Breuklijn kan verwijzen naar:

 Breuk (geologie), een begrip in de geologie
 Breuklijn (sociologie), een sociologische term voor een verdeeldheid in de maatschappij